Mostec je lahko:

Mostec, Brežice, naselje v Občini Brežice
Mostec (soseska), stanovanjska soseska v Ljubljani
Mostec (rekreativni park), predel ljubljanske vzpetine Rožnik (smučarske skakalnice, igrišče, balinišče in gostinski objekt ob potoku Mostec)
Mostec (naravni rezervat) 
Mostec (potok), potok na ljubljanskem Rožniku